Il toponimo Păușești può riferirsi a diverse località della Romania:
Păușești, comune del distretto di Vâlcea
Păușești-Măglași, comune del distretto di Vâlcea